Miejscowości w USA:
 Elma – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Elma – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Howard
 Elma – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Grays Harbor
Gminy w USA:
 Elma (ang. Elma Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Elma (ang. Elma Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
Rzeki:
 Elma – rzeka na Warmii w Polsce